A Rádio Atlântida é uma estação de rádio brasileira com sede em Florianópolis, SC. e é afiliada à Rede Atlântida e opera na frequência 100.9 MHz FM.

A rádio conta com uma antena nos altos do Morro da Cruz. Foi a primeira emissora da Rede Atlântida instalada em Santa Catarina, e teve como comunicadores, por exemplo, o antigo colunista do Diário Catarinense e do Jornal do Almoço, da NSC TV, Cacau Menezes.

Em 7 de março de 2016, a emissora foi vendida ao Grupo NC assim como as demais operações sob a marca RBS no estado passando a integrar a NSC Comunicação em 16 de agosto de 2017, porém mantém afiliação com a Rede Atlântida.

Hoje tem em seu elenco nomes como Diegão Califa e Fernanda Cunha, em Florianópolis, Rafa Steinbach e Lari Guerra, em Blumenau, Cesar Wild e Gerson Júnior, em Joinville e Jana Monego, em Chapecó.

No final de 2020, Iglenho Bernardes (Porã), um dos integrantes do Pretinho Básico, assumiu como o head de rádios do grupo NSC, e passou a ser responsável pelas operações da Atlântida SC - assim como da CBN Diário, da CBN Joinville e da Itapema FM.

Sob o comando de Porã, a Atlântida SC trouxe de volta o Pijama Show, programa cult comandado por Mr. Pi, que havia sido encerrado em 2016. Também sob o comando de Porã, a ATL SC (como ficou conhecida a rádio), estreou o Programa das Minas, com as comunicadoras Fernanda Cunha, Lari Guerra e Jana Mônego, para todo o estado, e o ATL Mil Grau, com o grupo celebridade no Instagram, Floripa Mil Grau.

Ver também 
 Rede Atlântida

Ligações externas 
 
 
 

NSC Comunicação
Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Atlântida FM Florianópolis
Florianópolis
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações em Santa Catarina em 1986